Пара Ненад Зимонич / Даниэль Нестор — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Махеш Бхупати и Павел Визнер — не защищали свой титул, но оба принимали участие в соревнованиях:
 индиец (в паре с багамцем Марком Ноулзом) проиграл в четвертьфинале.
 чех (в паре с соотечественником Мартином Даммом) уступил уже на старте.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Титул)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз ''(Четвертьфинал)

<li>  Йонас Бьоркман /  Кевин Ульетт (Четвертьфинал)
<li>  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Второй раунд)
<li>  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Полуфинал)
<li>  Павел Визнер /  Мартин Дамм (Второй раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Canada Masters 2008